Jaca, ciutat aragonesa a la comarca de la Jacetània (província d'Osca) 
 Jaca (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Bisbat de Jaca, diòcesi que distribueix les seves parròquies per les províncies d'Osca i Saragossa
 Catedral de Jaca
 Club Hielo Jaca, equip d'hoquei sobre gel aragonès de la ciutat de Jaca
 Estació de Jaca, estació ferroviària al municipi de Jaca (província d'Osca, Aragó) 
 Insurrecció de Jaca, alçament militar de la guarnició de Jaca els dies 12 i 13 de desembre de 1930 que pretenia la proclamació de la República a Espanya
 Artocarpus heterophyllus, una planta amb flor de la família de les moràcies.